Rim je krajevno ime.

 Italija
 Rim (Roma), glavno mesto Italije
 Pokrajina Rim > Metropolitansko glavno mesto Rim

 Slovenija
 Rim, Črnomelj

 Hrvaška
 Rim, Buzet 
 Rim, Vrbovsko